Volkart ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Volkart (1873–1951), Schweizer Pflanzenbauwissenschaftler
 Hans Volkart (1895–1965), deutscher Architekt
 Hans Schmid-Volkart (1862–1932), Schweizer Chemiker
 Käthe Volkart-Schlager (1897–1976), österreichische Komponistin, Musikwissenschaftlerin und Musikpädagogin
 Peter Volkart (* 1957), Schweizer Grafiker, Objektkünstler und Filmemacher
 Salomon Volkart (1816–1893), Schweizer Unternehmer
 Samuel Volkart (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler

Volkart ist der Name folgender Unternehmen:

 Gebrüder Volkart, Schweizer Handelsunternehmen

Siehe auch:
 Volckart
 Volkhardt
 Volkhart